Fantasia har flere betydninger:

Film:
 Fantasia (film fra 1940) – en Disney-tegnefilm fra 1940.
 Fantasia 2000  – en Disney-tegnefilm fra .
 Fantasia (film fra 2004) – en Hong Kong film fra 2004.

Andet:
 Fantásien – det engelske navn for eventyrlandet Fantásien i Den uendelige historie af Michael Ende.
 Fantasia (poporkester) – et dansk poporkester dannet forsommeren 2003.

Se også:
 Fantasi